Барун:

 Барун — гора в Агинском Бурятском округе (Могойтуйский хребет).
 Барун — посёлок в Юстинском районе республики Калмыкия.
 Барун — река в Непале.
 Барун (:en:Barun Valley) — долина в Непале.

См. также 
 Барун-Богдо-Ула — высочайшая горная вершина Гобийского Алтая.
 Барун-Оронгой — улус в Иволгинском районе Бурятии. 
 Барун-Торей — бессточное солёное пересыхающее озеро на юге Забайкальского края и северо-востоке Монголии.
 Барун-Хандагай — река в Тункинском районе Бурятии, левый приток Тунки.
 Барун-Хемчикский кожуун — муниципальное образование Тувы.